Metamecyna är ett släkte av skalbaggar. Metamecyna ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Metamecyna